El Campionat de Noruega de ciclisme en ruta és una competició ciclista que serveix per a determinar el Campió de Noruega de ciclisme. La primera edició es disputà el 1940. El títol s'atorga al vencedor d'una única carrera. El vencedor obté el dret a portar un mallot amb els colors de la bandera noruega fins al Campionat de l'any següent.

Entre 1941 i 1945 el campionat no s'organitzà per culpa de la Segona Guerra Mundial.

Palmarès masculí

Palmarès sub-23

Palmarès femení

Vegeu també 
 Campionat de Noruega de ciclisme en contrarellotge

Referències 
 Palmarès masculí a memoire-du-cyclisme.eu
 Resultats a CycleBase.nl
 Resultats a CyclingArchives.com
 Palmarès sub-23 a sitiodeciclismo.net
 Palmarès femení a cyclebase.nl

Competicions ciclistes a Noruega
Noruega